Ayrshire – contea tradizionale situata nella zona sud-occidentale della Scozia
 Ayrshire – razza bovina da latte proveniente dall'Ayrshire in Scozia
 Ayrshire – città statunitense nella Contea di Palo Alto nello Stato dell'Iowa